SAQ peut faire référence à :
 Société des alcools du Québec ;
 San Andros (Nicholls Town), Bahamas, selon la liste des codes AITA des aéroports/S,
 Système d'assurance qualité.